Первый дивизион Нидерландов по футболу 2020/2021 () — 65-й розыгрыш Эрстедивизи. В соревновании приняли участие все 20 клубов сезона 2019/2020, изменений в таблице не последовало. Чемпионом стал клуб «Камбюр» из города Леуварден.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

2020/2021
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2020 году
Спорт в Нидерландах в 2021 году